Мецовон может означать:

 Мецовон — малый город в Греции.
 Мецовон (дим) — община (дим) в Греции.
 Мецовон — греческий сыр.